La famille Pelez est une famille de peintre français : 
 Raymond Pelez, nom usuel de Jean Louis Raymond Pelez Fernandez de Cordova  (1815-1874), illustrateur
 Fernand Pelez de Cordova, nom usuel de Charles Fernand Pelez de Cordova (1820-1899), peintre, frère de Raymond Pelez
 Chalumeau (peintre), nom d'artiste de Jean Louis Raymond Pelez de Cordova d'Aguilar (1838-1894), peintre français, fils de Raymond Pelez
 Fernand Pelez, nom usuel de Ferdinand Emmanuel Pelez de Cordoba d'Aguilar (1848-1913), peintre français, fils de Raymond Pelez

Famille d'artistes français